Cady Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cady Lake (Allegan County, Michigan)
 Cady Lake (Dickinson County, Michigan)
 Cady Lake (Oakland County, Michigan)
 Cady Lake (Washington)